Narciso de campanilla puede referirse a:

 el nombre común de la planta Narcissus bulbocodium; o
 el nombre común de la planta Narcissus pseudonarcissus.